Vivell ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Vivell (1878–1959), deutscher Gartengestalter
 Coelestin Vivell (1846–1923), deutscher Musikforscher
 Hellmuth Vivell (* 1948), deutscher Pianist und Dozent an der Universität Kassel
 Oskar Vivell (1917–1981), deutscher Arzt